Cascade Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cascade Peak (Idaho)	
 Cascade Peak (Washington)